КНК — аббревиатура, может означать:

 Казахская национальная консерватория
 Конфедерация горских народов Кавказа (Конфедерация народов Кавказа)
 Комитет независимости Кавказа